Грос-Рорхайм () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Бергштрассе. Население составляет 3 766 человек (по состоянию на 30 июня 2007 года). Занимает площадь 19,56 км². Официальный код — 06 4 31 010.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Гессена